„Eye to Eye Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“, което минава през Европа и Северна Америка направено през 1999 г., като част от издадения им студиен албум Eye II Eye от същата година.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Ралф Рикерман – бас китара

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1999 година
Турнета на „Скорпиънс“